Planinarska društva:
 HPD Željezničar (Zagreb)
 HPD Željezničar (Moravice)